Kootenay – rzeka płynąca przez Kanadę i Stany Zjednoczone, dopływ Kolumbii
 Kootenay – jezioro na rzece Kootenay
 Park Narodowy Kootenay – park narodowy w Kanadzie
 HMCS „Kootenay” – okręty kanadyjskie 
 Kootenai – miasto w USA, w stanie Idaho, w hrabstwie Bonner
 hrabstwo Kootenai (ang. Kootenai County) – hrabstwo w USA, w stanie Idaho

Zobacz też 
 Kootenay Ice – klub hokejowy z Cranbrook
 dystrykty kanadyjskiej prowincji Kolumbia Brytyjska: Central Kootenay, East Kootenay oraz Kootenay Boundary
 Kutenajowie